Банда́р ибн Абду́л-Ази́з Бали́ла (; род. 1975, Мекка, Саудовская Аравия) — чтец Корана, имам и проповедник мечети аль-Харам в Мекке с 2013 года. Член комитета больших учёных Саудовской Аравии с 18 октября 2020 года.

Биография 
Родился 1975 году в Мекке. Изучал там весь этап обучения и окончил курсы университета Умм аль-Кура.

В 2001 году получил степень магистра шариатского факультета по фикхе и исламского обучения в Умм аль-Кура.

В 2008 году получил докторскую по фикхе в Исламском университете Медины.

Должность 
В настоящее время работает имамом в мечети аль-Харам в Мекке, в дополнение к своей работе работает учителем помощником в университете Таифа.

Примечания 

Имамы мечети аль-Харам